«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер, выступающий в Премьер-лиге. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй», в 1902 году сменил название на «Манчестер Юнайтед». В сезоне 1889/90 клуб вступил в Футбольный альянс. В 1892 году был избран в состав Футбольной лиги и выступал в ней до 1992 года, когда клубы Первого дивизиона основали Премьер-лигу.

Ниже приведена сводная статистика встреч «Манчестер Юнайтед» со всеми клубами в рамках чемпионатов. Самым частым соперником «Юнайтед» в лиге является лондонский клуб «Арсенал», против которого уже было сыграно 204 матча в рамках чемпионата. «Арсенал» также нанёс «Манчестер Юнайтед» наибольшее количество поражений в лиге — 72. Наибольшее количество побед в лиге «Манчестер Юнайтед» одержал над бирмингемским клубом «Астон Вилла» — 88. Наибольшее количество ничейных результатов в лиге у «Манчестер Юнайтед» зафиксировано во встречах с «Манчестер Сити» — 53. Наибольшее количество голов в рамках чемпионата Англии «Юнайтед» забил в ворота «Астон Виллы» — 312, пропустил — от «Арсенала» — 282.

Наибольшее количество побед в домашних матчах «Манчестер Юнайтед» одержал над «Арсеналом» — 57, наибольшее количество поражений в домашних матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел от «Манчестер Сити» — 21. Наибольшее количество побед в выездных матчах «Манчестер Юнайтед» одержал над «Астон Виллой», «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» — по 31, наибольшее количество поражений в выездных матчах «Манчестер Юнайтед» потерпел от «Арсенала» — 56.

Пояснения к таблице 
 В таблице учтены результаты матчей, сыгранных в Футбольном альянсе (1889—1892), Футбольной лиге (1892—1992) и Премьер-лиге (с 1992 года). Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, считаются неофициальными и в статистику не включены. Кроме того, в статистику не включены матчи отменённых сезонов 1888/89 и 1939/40, а также тестовые матчи.
 В таблице указаны современные названия клубов: «Манчестер Сити», а не «Ардуик», «Арсенал», а не «Вулидж Арсенал», «Бирмингем Сити», а не «Смолл Хит» и т.д.

Все матчи «Манчестер Юнайтед» в лиге 

Статистика приведена по состоянию на конец сезона 2020/21

Общая статистика

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений «Манчестер Юнайтед» по турнирам на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика всех матчей «Манчестер Юнайтед» в чемпионатах на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Статистика выступлений «Манчестер Юнайтед» против всех клубов на сайте StretfordEnd.co.uk 

Чемпионат
Манчестер Юнайтед